Axtell kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Axtell,

USA 

 Axtell, Kansas, ort, Marshall County, 
 Axtell, Nebraska, ort, Kearney County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar